John Clayton peut faire référence à :
 John Clayton (1685-1773), un botaniste américain,
 John Clayton (pirate),
 John Middleton Clayton (1796-1856), un secrétaire d'État américain,
 John Clayton est la véritable identité du personnage fictif Tarzan,
 John M. Clayton (Arkansas) (1840-1889), assassinated Arkansas carpetbagger,
 John Clayton (1848-1924), joueur de rugby anglais,
 John Clayton (bassiste), un bassiste de jazz américain,
 John Clayton (Newcastle), town clerk in the 19th century,
 John Bell Clayton (et Martha Clayton), des écrivains,
 John Clayton (acteur) (1940–2003), un acteur australien.

Voir aussi
 John Clayton Adams (1840-1906), peintre britannique.